

Patronyme 

 (Louis Benoît) Zamor (1762-1820), révolutionnaire français d'origine Indien ;
 Emmanuel Zamor (1840-1919), peintre et musicien français d'origine brésilienne ;
 Oreste Zamor (1861-1915), président de la république d'Haïti.
 Guillermo Zamor (1951-), artiste franco-colombien ;